Campionato europeo di pallanuoto 2014 (maschile) – competizione di pallanuoto maschile.
Campionato europeo di pallanuoto 2014 (femminile) – competizione di pallanuoto femminile.